Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Abierto Mexicano Telcel 2016 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla tenistka Timea Bacsinszká, která se turnaje nezúčastnila.

Vítězkou dvouhry se stala druhá nasazená Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala Slovenku Dominiku Cibulkovou po dramatickém třísetovém průběhu 6–4, 4–6, 7–6, když o výhře rozhodl až tiebreak poslední sady. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Abierto Mexicano Telcel 2016